Iannuzzi ist der Name von

 Carol Iannuzzi, US-amerikanischer Politiker
 Dan Iannuzzi, kanadischer Unternehmer
 Gaetano Iannuzzi, italienischer Rudertrainer
 Juan Alberto Iannuzzi, argentinischer Ruderer
 Marco Iannuzzi, kanadischer Footballspieler
 Sabino Iannuzzi OFM (* 1969), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Castellaneta
 Tino Iannuzzi (* 1960), italienischer Politiker
 Yanina Iannuzzi, argentinischer Fechter
 Lino Jannuzzi,  italienischer Journalist